Beyond Belief (anglicky K neuvěření) může znamenat:

 Beyond Belief (album) – album křesťanské rockové kapely Petra
 Beyond Belief (hudební skupina) – nizozemská doom/deathmetalová kapela
 Beyond Belief (skladba) – skladba z alba The Divine Conspiracy nizozemské symphonicmetalové kapely Epica
 Beyond Belief: Fact or Fiction – americký seriál v ČR známý pod názvem Věřte nevěřte